Лос-Посуэлос-де-Калатрава () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 84 км². Население — 443 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля